Stebnik – budynek przeznaczony do przechowywania uli
 Stebnik – opuszczona wieś Stebnik w Bieszczadach
 Stebnik – miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim
 Stebnik – wieś na Ukrainie w rejonie tyśmienickim obwodu iwanofrankiwskiego
 Stebnik – stacja kolejowa w miejscowości Stebnik, w rejonie drohobyckim, w obwodzie lwowskim, na Ukrainie